Еџ може да се односи на:
 Еџ (музичар), британски гитариста
 Адам Копланд, канадски рвач познатији под именом Еџ
 Edge (часопис)
 Edge (видео-игра)
 EDGE
 Microsoft Edge